Anno kan avse:
 Anno (årsbok) – en svensk allmän årsbok 1923–1999
 Anno dazumal – ett svenskt idiomatiskt uttryck från latin och tyska

Personer 
 Anno (namn) – ett könsneutralt namn av finskt ursprung
 Anno II (ca 1010–1075), ärkebiskop av Köln mellan 1056 och 1075

Efternamn
Ett japanskt efternamn
 Hideaki Anno (1960–), en japansk filmregissör och animatör
 Moyoco Anno (1971–), en japansk mangaka

Underhållning 
 Anno 1503 – realtidsstrategi datorspel.
 Anno 1602 – realtidsstrategispel.
 Anno 1701 – realtidsstrategispel.
 Anno 1701: Dawn of Discovery – realtidsstrategi datorspel.
 Anno 1404 – realtidsstrategispel.
 Anno 2070 – realtidsstrategispel.
 Anno: Create A New World – spel för Nintendo DS och Wii
 Anno Dracula-series –  – en roman från 1992 av Kim Newman
 Anno (radioprogram) – radioprogram på Studentradion 98,9
 Anno Dazumal - en låt av Panda Da Panda från 2018.